Faustyna z Como (VI wiek) – włoska siostra zakonna (wspomnienie 18 stycznia)
 Faustyna Kowalska (1905–1938) – polska siostra zakonna, mistyczka (wspomnienie 5 października)